Das Cleveland Classic 2014 fand vom 30. Januar bis 4. Februar 2014 in Cleveland, Ohio in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie Gold 50. 

Titelverteidigerin war Raneem El Weleily, die in diesem Jahr das Viertelfinale erreichte. Siegerin wurde die Weltranglistenführende Nicol David, die im Endspiel die Qualifikantin Annie Au mit 13:11, 11:5 und 11:6 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2014
WSA World Tour 2013/14